La Recopa d'Europa de futbol 1978-79 fou la dinovena edició de la Recopa d'Europa de futbol, o Copa de Campions de Copa, competició que disputaven els campions de la Copa de cada federació la temporada anterior i el vigent campió de la Recopa. En aquesta edició, hi van participar 31 clubs representant 30 federacions diferents.

La final, disputada a partit únic, la van jugar el FC Barcelona i el Fortuna Düsseldorf a l'estadi St. Jakob, de Basilea. El Barça va guanyar-la per 4-3 (és la final en què s'han marcat més gols de tota la història de la competició), i així va conquerir la primera de les quatre Recopes que el club ha guanyat.

Primera ronda 

|}

Quadre

Vuitens de final 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals

Final 
Després d'haver-se adjudicat en tres ocasions la Copa de Fires, el FC Barcelona sumà el seu quart títol europeu en derrotar el Fortuna a la final, que es disputava per tercera vegada a l'estadi Sankt Jakob de Basilea. Fins a 30.000 seguidors blaugrana van desplaçar-se a la ciutat suïssa per animar el seu equip.

Enllaços externs 
 Detalls a la web de la UEFA
 RSSSF

Referències 

Recopa d'Europa de futbol
Competicions futbolístiques del 1978
Competicions futbolístiques del 1979